Константин Николаевич Фёдоров:
 Фёдоров, Константин Николаевич (1924—1946) — артиллерист, кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Фёдоров, Константин Николаевич (1927—1988) — советский океанолог.